Стангачауа () општина је у Румунији у округу Мехединци. 

Oпштина се налази на надморској висини од 122 -{m}-.

Становништво

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Општине Румуније
Википројект географија/Насеља у Румунији